Gerry Couture (né le  à Saskatoon, dans la province de la Saskatchewan au Canada - ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1941-1942 || Quakers de Philadelphie || N-SJHL ||8 ||12 ||6 ||18 ||0 ||6 ||9 ||5 ||14 ||0
|- 
|1941-1942 || Quakers de Philadelphie || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|1942-1943 || Quakers de Philadelphie || N-SJHL ||8 ||14 ||10 ||24 ||26 ||3 ||4 ||1 ||5 ||2
|-
|1942-1943 || Quakers de Philadelphie || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||8 ||14 ||7 ||21 ||2
|- 
|1943-1944 || Quakers de Philadelphie || N-SJHL ||3 ||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|1943-1944 || Université de la Saskatchewan || SCJHL ||2 ||6 ||3 ||9 ||2 ||1 ||3 ||1 ||4 ||2
|- 
|1943-1944 || HMCS Unicom de Saskatoon || N-SSHL ||11 ||15 ||11 ||26 ||9 ||2 ||1 ||1 ||2 ||2
|- 
|1943-1944 || Université de la Saskatchewan || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||1 ||1 ||2 ||4
|- 
|1943-1944 || Bombers de Flin Flon || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||1 ||3 ||4 ||10
|-
|1944-1945 || Université de la Saskatchewan || N-SJHL ||9 ||19 ||10 ||29 ||14 ||2 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|1944-1945 || Canucks de Moose Jaw || N-SJHL ||- ||- ||- ||- ||- ||4 ||4 ||3 ||7 ||2 
|-
|1944-1945 || Red Wings de Détroit || LNH ||- ||- ||- ||- ||- ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1945-1946 || Red Wings de Détroit || LNH ||43 ||3 ||7 ||10 ||18 ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 
|-
|1946-1947 || Red Wings de Détroit || LNH ||30 ||5 ||10 ||15 ||0 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|1946-1947 || Capitals d'Indianapolis || LAH ||34 ||24 ||18 ||42 ||21 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1947-1948 || Red Wings de Détroit || LNH ||19 ||3 ||6 ||9 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1947-1948 || Capitals d'Indinnapolis || LAH ||42 ||26 ||25 ||51 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1948-1949 || Red Wings de Détroit || LNH ||51 ||19 ||10 ||29 ||6 ||10 ||2 ||0 ||2 ||2 
|-
|1949-1950 || Red Wings de Détroit || LNH ||69 ||24 ||7 ||31 ||21 ||14 ||5 ||4 ||9 ||2 
|-
|1950-1951 || Red Wings de Détroit || LNH ||53 ||7 ||6 ||13 ||2 ||6 ||1 ||1 ||2 ||0 
|-
|1950-1951 || Match des étoiles || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Canadiens de Montréal || LNH ||10 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Royals de Montréal || LHMQ ||6 ||1 ||4 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Bisons de Buffalo || LAH ||9 ||2 ||3 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1951-1952 || Barons de Cleveland || LAH ||38 ||21 ||19 ||40 ||2 ||5 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|1952-1953 || Black Hawks de Chicago || LNH ||70 ||19 ||18 ||37 ||22 ||7 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|1953-1954 || Reds de Providence || LAH ||19 ||10 ||7 ||17 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1953-1954 || Black Hawks de Chicago || LNH ||40 ||6 ||5 ||11 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1954-1955 || Stampeders de Calgary || WHL ||70 ||33 ||49 ||82 ||8 ||9 ||5 ||6 ||11 ||0 
|-
|1955-1956 ||  Stampeders de Calgary || WHL ||66 ||32 ||50 ||82 ||10 ||8 ||3 ||7 ||10 ||8 
|-
|1956-1957 || Stampeders de Calgary || WHL ||63 ||19 ||26 ||45 ||20 ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 
|-
|1957-1958 || Saskatoon/St. Paul || WHL ||58 ||23 ||31 ||54 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1958-1959 || Réintégré comme amateur ||  ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1959-1960 || Quakers de Saskatoon || SSHL ||23 ||26 ||29 ||55 ||26 ||7 ||7 ||13 ||20 ||0 
|-
|1959-1960 || Quakers de Saskatoon || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||5 ||2 ||1 ||3 ||0 

|385 ||86 ||70 ||156 ||89 ||45 ||9 ||7 ||16 ||4

Trophée et honneurs 

Ligue nationale de hockey
 Coupe Stanley en 1949-1950
 Match des étoiles en 1950-1951
Ligue de hockey de l'Ouest
 Première équipe d'étoiles en 1954-1955

Transactions 

 Le  : échangé aux Canadiens de Montréal par les Red Wings de Détroit en retour de Bert Hirschfeld.
 Le  : échangé aux Barons de Cleveland par les Canadiens de Montréal en retour de Fernand Perreault.
 Le  : droits vendus aux Blackhawks de Chicago par les Barons de Cleveland.

Notes et références 

Naissance en août 1925
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Capitals d'Indianapolis
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Stampeders de Calgary (hockey sur glace)
Décès en juillet 1994
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Saskatoon
Décès à 68 ans